Ховисонс-Порт, :
 Ховисонс-Порт (пещера) — пещера в ЮАР
 Ховисонс-Порт (индустрия) — период в развитии каменных орудий в Африке, назван по находкам в пещере Ховисонс-Порт